Koskinen är Finlands åttonde största släktnamn (18.049). Namnet är en diminutiv form av ordet "koski", som betyder "fors". 

Efternamnet blev vanligt på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, då västfinnar utan släktnamn (bara patronymikon) tog sig namnet. Koskinen betraktas som "osavolaxiskt". Under det stora namnbytaråret 1906 tog 35 detta namn. Men Koskinen är inte alldeles nytt, ty det förekom även på 1500-talet i Karelen, på 1600-talet i Savolax.

Äldsta belägget för namnet är från Asikkala 1467, Kosken Anders wijtalast.

Personer med efternamnet Koskinen
Personer utan angiven nationalitet är från Finland
 Anne Koskinen (född 1969), konstnär
 Aarne Antti Koskinen (1915 –1982), etnolog
 Antti Koskinen (1922–1982), sångare, musiker och skådespelare
 Harri Koskinen (född 1970), formgivare 
 Harro Koskinen (född 1945), målare och skulptör
 Helena Koskinen (1907–1981), skådespelare
 Jari Koskinen (född 1960), politiker, samlingspartist
 Johannes Koskinen (född 1954), jurist och politiker, socialdemokrat
 Juha-Pekka Koskinen (född 1968), författare
 Jukka Koskinen (född 1981), death-metalmusiker 
 Kalle Koskinen (född 1972), ishockeyspelare
 Lennart Koskinen (född 1944), svensk biskop
 Maaret Koskinen (född 1951), svensk professor i filmvetenskap
 Mikko Koskinen (född 1988), ishockeyspelare
 Rolf Koskinen (1939–2010), orienterare
 Sampo Koskinen (född 1979), fotbollsspelare
 Yrjö Koskinen (1830–1903), författare

Källor 
 Pirjo Mikkonen & Sirkka Paikkala, Sukunimet. Otava: Helsingfors 1992

Finska efternamn